Le nom Loch Ness peut être lié aux sujets suivants :

Lac écossais 
 Le Loch Ness, lac écossais, célèbre pour ses légendes liées à un monstre qui y aurait vécu ou y vivrait toujours.
 Le monstre du Loch Ness, monstre certainement légendaire qui séjournerait dans les eaux du Loch Ness, en Écosse].

Œuvres culturelles 
 Loch Ness, un film anglo-américain réalisé par John Henderson, sorti en 1996.
 Loch Ness, un jeu vidéo d'aventure sorti en France en 2001.